Rumunjska:
 Cluj-Napoca, grad
 Cluj (županija)
 Cluj (regija)
 CFR Cluj, nogometni klub